

Каністео — місто, штат Нью-Йорк
 Каністео — селище, штат Нью-Йорк